Fork hace referencia a varios artículos:

Informática
Bifurcación (desarrollo de software), creación de un proyecto en una dirección distinta de la principal u oficial tomando el código fuente del proyecto ya existente;
Bifurcación (blockchain), actualización de reglas de consenso de una red blockchain (upgrade) o división de una criptomoneda (chain split)

Lugares en Estados Unidos

Ríos
Río Clark Fork
Henrys Fork
Río Levisa Fork
Río Tug Fork

Divisiones administrativas
American Fork (Utah), ciudad en el estado de Utah;
Greens Fork, estado de Indiana
Spanish Fork, ciudad en el estado de Utah;
South Fork